Punta del Este Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Punta del Este Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 7–9 stycznia 2000 roku na Campus de Maldonado w Punta del Este będąc trzecim turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Campus de Maldonado zawody były trzecim turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozstawienie drużyn, podział na grupy i terminarz rozgrywek zostały opublikowane 15 grudnia 1999 roku.

W obecności 10 000 widzów debiutujący na światowej arenie Chilijczycy pokonali RPA, nie awansowali jednak do ćwierćfinałów z powodu gorszej różnicy punktów. Zgodnie z przedturniejowymi oczekiwaniami w finale ponownie spotkały się dwie najwyżej rozstawione drużyny. Lepsi okazali się reprezentanci Nowej Zelandii, a najwięcej przyłożeń (16) zdobył Fidżyjczyk Vilimoni Delasau.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
Punta del Este Sevens
Urugwaj w XX wieku
2000 w Ameryce Południowej